Села:
 Мошківка — Житомирська область, Житомирський район
 Мошківка — Житомирська область, Коростенський район